Переулок Екатерины Белокур (до 2023 года — Мозырский переулок) () — переулок в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Тычины до тупика.

Нет примыкающих улиц.

История 
Переулок проложен после Великой Отечественной войны и назван по названию Мозырской улицы — в честь города Мозырь.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года переулок получил современное название — в честь украинской советской художницы Екатерины Васильевны Белокур, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Переулок пролегает в юго-восточном направлении — противоположном Мозырской улице. Парная и непарная стороны переулка заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова